Het seizoen 2002/03 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 8 september 2002, de laatste speelronde was op 4 mei 2003. De zondag Hoofdklasse A is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was HVV Hollandia, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand 

* Türkiyemspor kreeg 2 punten aftrek

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag A